

Cinema 
Un'altra vita (Duplicates) – film del 1991 di Sandor Stern
Un'altra vita – film del 1992 di Carlo Mazzacurati
Un'altra vita - Mug (Twarz) – film del 2018 diretto da Małgorzata Szumowska

Letteratura 
Un'altra vita – romanzo del 1973 di Alberto Moravia

Musica 
Un'altra vita – album di Umberto Tozzi del 2000
Un'altra vita – singolo di Umberto Tozzi del 2000
Un'altra vita – album di Paolo Brera del 2010
Un'altra vita – album di Elodie del 2016
Un'altra vita – singolo di Elodie del 2016

Televisione 
Un'altra vita – serie televisiva del 2014, diretta da Cinzia TH Torrini